

Municípios da Espanha 
 Teresa (Espanha) — ou Teresa de Begís; na província de Castelló
 Teresa de Cofrentes — na província de Valência

Realeza e nobreza 
 Teresa de Leão — condessa de Portugal, mãe de D. Afonso Henriques 
 Teresa de Portugal, Condessa da Flandres 
 Teresa de Entença — condessa de Urgel 
 Teresa de Mecklemburgo-Strelitz — princesa de Thurn e Taxis 
 Teresa de Nassau-Weilburg — princesa de Oldemburgo 
 Teresa Cristina das Duas Sicílias — imperatriz do Brasil 
 Teresa da Baviera — princesa da Baviera

Filmes 
 Teresa (1951) — dirigido por Fred Zinnemann

Telenovelas 
 Teresa (1965) — brasileira

Mexicanas 
 Teresa (1959)
 Teresa (1989)
 Teresa (2010)

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos